Владимир Степанович Пономаренко (род. 7 мая 1948 г., с. Кролевец Сумской обл.) — советский и украинский ученый-, , профессор. Ректор Харьковского национального экономического университета, заведующий кафедрой информационных систем. Заслуженный деятель науки и техники Украины, Отличник образования Украины. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени. Академик Академии экономических наук Украины, Инженерной академии наук Украины, Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий.

Биография 
Родился 7 мая 1948 года в г. Кролевец Сумской области в семье служащих.

В 1966 году поступил в Харьковский инженерно-экономический институт на факультет механизированной обработки экономической информации, который закончил в 1972 году.

После службы в рядах Советской Армии работал на должности инженера научно-исследовательского института «Тяжпромавтоматика» Минспецстроя УССР.

С 1973 года работает в вузе, в частности, обучается в аспирантуре (1973—1976), занимает должности ассистента (1976—1979 гг.), старшего преподавателя (1979—1981 гг), доцента (1981—1986 гг.), заведующего кафедрой (1986—1993 гг.), профессора (с 1994 г.), проректора по научной работе (1993—1998 гг), первого проректора (1998—2000 гг.).

В 1979 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Оперативное управление конвейерной сборкой изделий».

В 1982—1985 годах проходил стажировку во Франции. Преподавал на французском языке дисциплины экономического цикла в университете г. Браззавиль (Конго).

В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Стратегическое управление предприятием».

В июле 2000 года избран ректором Харьковского государственного экономического университета (с 2004 года — национального).

31 марта 2010 года введен в состав Харьковского регионального комитета по экономическим реформам.

Личные сведения 
Возглавляет секцию «Теоретические основы и практические рекомендации по проблемам экономического развития региона» Северо-Восточного научного центра НАН Украины и научную школу «Разработка системы стратегического управления промышленным предприятием» ХНЭУ.

Возглавляет специализированный ученый совет по защите докторских диссертаций, в которой защищено 10 докторских и 163 кандидатских диссертации. В возглавляемой им специализированном ученом совете ХНЭУ под его руководством защищено 16 кандидатских и 4 докторские диссертации.

Опубликовал более 120 научных и учебно-методических работ, 17 из них — монографии и учебные пособия. Им подготовлено 10 кандидатов наук.

Награды и звания 
 В 2003 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» за большие достижения по научно педагогической деятельности.
 В 2004 году награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины за особые заслуги перед украинским народом
 В 2004 году награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины за весомый вклад в организацию учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Украины.
 В 2005 году присвоено почетное звание отличника образования Украины и награжден знаком «Отличник образования Украины».
 В 2005 году награжден почетным знаком отличия Харьковской облгосадминистрации «Слобожанская Слава».
 В 2005 году награжден медалью «За развитие образования».
 В 2007 году отмечен орденом «За заслуги» III степени за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украинского государства.
 В 2008 году отмечен нагрудным знаком Министерства образования и науки Украины «За научные достижения».
 В 2008 году отмечен нагрудным знаком Академии педагогических наук Украины «Ушинский К. Д.».
 В 2011 году отмечен орденом «За заслуги» II степени за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украинского государства.
 22 июня 2012 года на сессии Харьковского городского Совета было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова».
 В 2018 году отмечен орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Источники 
 Пономаренко Володимир Степанович у базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 Пономаренко Володимир Степанович на сайті Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону
 Пономаренко Володимир Степанович у базі who-is-who.com.ua
Отличники образования Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Почётные граждане Харькова
Ректоры вузов Харькова